John Ashley je lahko:

John Ashley (igralec)
John Ashley (duhovnik)
John Ashley (hokejski sodnik)

Glej tudi
John Astley